Stazione di Rignano Flaminio, sulla ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, a servizio di Rignano Flaminio, nella città metropolitana di Roma Capitale
 Stazione di Rignano Garganico, sulla ferrovia Adriatica, a servizio di Rignano Garganico, in provincia di Foggia
 Stazione di Rignano sull'Arno-Reggello, sulla ferrovia Firenze-Roma, a servizio di Rignano sull'Arno, nella città metropolitana di Firenze